Авиагоризонт АГБ-3 (авиагоризонт бомбардировщика, по аналогии с АГИ-1, — истребителя) — авиагоризонт.
Вид индикации — «с земли на самолёт». Предназначен для тяжелых неманевренных самолётов (бомбардировщиков)
Конструктивное исполнение — автономный. Ввиду отсутствия дополнительной следящей рамы гироскопического датчика, рабочий диапазон углов тангажа ограничен углами 80 градусов.
Имеет следующие модификации АГБ-3 (подсветка ультрафиолетовыми лучами, применяется на самолётах ОКБ Мясищева 3М, М-4), АГБ-3Б (белый подсвет шкалы), АГБ-3К (красный подсвет шкалы, самая распространённая модификация так как применяется на Ми-8/17, Як-40, Ил-76). С 1992 года по настоящее время выпускается 3-я серия прибора (АГБ-3К серия 3).
Применяется на самолётах Ан-24, Ан-26, Ан-32, Як-40, Ил-62 и вертолётах семейства Ми-8/17.
Чувствительным элементом авиагоризонта является гироскопический датчик, не имеющий механической связи с механизмом указателя по каналу тангажа, но имеющий механическую связь по каналу крена. Указанная схема по некоторым сведениям была скопирована с трофейного американского авиагоризонта.

Основные технические данные

Принцип действия 
Гироскопическая система авиагоризонта АГБ-3(АГБ-3К) представляет собой гироскоп с тремя степенями свободы, главная ось которого поддерживается в вертикали места (то есть перпендикулярно плоскости истинного горизонта) системой электрической маятниковой коррекции. Как известно, главная ось некорректируемого трёхстепенного гироскопа вследствие суточного вращения Земли и перемещения самолёта в полёте относительно земли, а также под влиянием трения в опорах карданова подвеса, остаточной несбалансированности гироскопа и ряда других причин будет с течением времени отклоняться от положения истинной вертикали места.

Электрическая маятниковая коррекция, состоящая из двух одноосных жидкостных маятниковых датчиков и коррекционных моторов, определяет истинную вертикаль и создаёт на осях карданова подвеса гироскопа моменты, вызывающие прецессионное движение главной оси гироскопа к вертикальному направлению.

Литература 

АГБ-3 Техническое описание и инструкция по эксплуатации — https://web.archive.org/web/20140407092453/http://aireo.ucoz.ru/_ld/1/104_TO_agb3.rar

Авиагоризонты